Baleas puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Chondrilla juncea o achicoria dulce; o
 Mantisalca salmantica.